Creazione di Eva (episodio biblico), l'episodio delle Storie della Genesi.
Creazione di Eva (Donatello)
Creazione di Eva (Jacopo della Quercia)
Creazione di Eva (Michelangelo)